51-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул).

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10. С «Локомотива» снято 2 очка. Со «Спартака» и «Динамо» Минск очки не сняты, так как в случае, если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Днепр»

Старший тренер: Евгений Кучеревский

«Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

«Торпедо»

Старший тренер: Валентин Иванов

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1988
1988